

Architecture 
 Sanatorium Martel de Janville, sur la commune de Passy en Haute-Savoie

Toponymie 
 Janville, commune française du Calvados
 Janville, ancienne commune française d'Eure-et-Loir
 Canton de Janville
 Janville-en-Beauce, commune nouvelle française d'Eure-et-Loir résultant de la fusion au  des communes d'Allaines-Mervilliers, Janville et Le Puiset
 Janville, commune française de l'Oise
 Janville-sur-Juine, commune française de l'Essonne

Voir aussi 
 Château de Janville à Paluel, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France